Soutelo é uma pequena aldeia da freguesia de Macinhata do Vouga, concelho de Águeda. Dista cerca de 3 km da sede de freguesia.
 Orago: Santo Antão

Esta pequena localidade esteve "parada no tempo" durante algumas décadas devido à sua posição geográfica, pois ficava localizada no extremo de duas estradas municipais, uma vinda da sede de freguesia, a outra vinda do Beco - hoje em dia, depois de uma autêntica revolução, nota-se um grande progresso a nível demográfico; Soutelo tem hoje ligação para outras localidades próximas tais como Carvoeiro e Chãs, bem como acesso directo à A25 e daqui para Albergaria-a-Velha (5 km) e Aveiro (20 km).

Macinhata do Vouga
Aldeias do Distrito de Aveiro